.icu (abreviació d'I see you, «et veig», en anglès) és un nom de domini de primer nivell genèric. Està en servei des del 2 de maig de 2015.

Referències 

Dominis de primer nivell genèrics